Muziek
Maat (muziek), het ritmische spel van een drummer, drumcomputer e.d., bij elektronische dansmuziek weergegeven in beats per minute
Beatmuziek, een muziekstijl uit de jaren zestig
The Beat, een Britse skaband
Beat (King Crimson), een album van King Crimson
Beat (Jukka Tiensuu), een kamermuziekcompositie van Jukka Tiensuu
Beat (popgroep), een Finse band die in 1990 meedeed aan het Eurovisiesongfestival
De Beat, het tweede album van de Ghost Rockers
Beat It, een nummer van Michael Jackson

Overig
Beat Generation, een Amerikaanse schrijversgeneratie
Beat (cultuur), een subcultuur
Beat (2004), een Nederlandse film uit 2004 van David Verbeek
Beat (2000), een film uit 2000 van Gary Walkow
Bataafs Enige Actuele Tijdschrift, schoolkrant van het Bataafs Lyceum (z.a.)